Gerecke ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Gerecke (* 1957), deutsche Schriftstellerin
 Eduard Gerecke (1898–1983), Schweizer Elektroingenieur und Hochschullehrer
 Gustav Gerecke (1871–1929), deutscher Politiker (USPD, SPD)
 Henry F. Gerecke (1893–1961), US-amerikanischer Priester

Siehe auch:
 Gereke
 Gericke
 Gerike
 Gercke